Snooker Professional Matchplay Championship 1952 (ang. 1952 Professional Matchplay Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1952 roku w Tower Circus w Blackpool (Anglia). 

W finale turnieju Anglik, Fred Davis pokonał Szkota Waltera Donaldsona 38–35.

Wydarzenia związane z turniejem 
 Zwycięzcą Snooker Professional Matchplay Championship 1952 został Anglik, Fred Davis, który w finale turnieju pokonał Szkota Waltera Donaldsona 38–35.
 Najwyższy break turnieju to 140 punktów Szkota Waltera Donaldsona.

Drabinka turniejowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1952 w sporcie